Shīrīnābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tāzeh Kand-e Sheykh ol Eslām, ort, Östazarbaijan, 
 Sarmīl, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar